Валерий Николаевич Королёв (род. 1965, Санкт-Петербург) — советский баскетболист. Центровой. Рост — 212 см.

Биография 
Выступал за «Спартак» (Ленинград) (1981—1990), Будивельник (Киев) (1990—1992).

Также играл в австрийских клубах «Санкт-Пельтен» (1994—1999, 2000—2003) и «Виенна» (1999—2000).

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата мира: 1990.
 Чемпион Европы среди юниоров: 1984.
 Чемпион Универсиады: 1985.
 Бронзовый призёр Игр доброй воли: 1990.
 Чемпион Украины: 1992.
 Чемпион Австрии: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1985, 1986, 1987.

Ссылки 
 Профиль на сайте infosport.ru
 Профиль на сайте fiba.com
 Профиль на сайте eurobasket.com

Википедия:Биографии современников
Баскетболисты СССР
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Будивельник»
Игроки сборной СССР по баскетболу